Les élections municipales à Rabat-Salé-Kénitra se déroulent le .

Contexte

Résultats

Global

Principales villes

Aïn Attig

Ain El Aouda

Dar Gueddari

Had Kourt

Harhoura

Jorf El Melha

Kénitra

Khémisset

Mechraa Bel Ksiri

Mehdya

Rabat

Maire élu : Mohamed Sadiki (PJD)

Rommani

Salé

Maire élu : Jamaâ El Moâtassim (PJD)

Sidi Allal El Bahraoui

Sidi Bouknadel

Sidi Kacem

Sidi Slimane

Sidi Yahya El Gharb

Skhirate

Souk El Arbaa

Témara

Tiflet

Touarga

Notes et références 

2015